Cerithiopsis pulchellum är en snäckart som beskrevs av John Gwyn Jeffreys 1858. Cerithiopsis pulchellum ingår i släktet Cerithiopsis och familjen Cerithiopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pulchellum